Cartago peut faire référence à :

Toponyme

Colombie 
 Cartago, une ville de Colombie dans le département Valle del Cauca.

Costa Rica 
 Cartago, l'une des principales villes et la capitale religieuse du Costa Rica ;
 Cartago, une province située au centre du pays et dont la ville précédente est la capitale ;
 Cartago, un canton dans la province qui précède.

États-Unis 
 Cartago, census-designated place située en Californie.

Tunisie 
 Cartago, Carthage en latin et dans d'autres langues.

Divers 
 Cartago, une planète de l'univers fictif Stargate.

Homonymie de toponyme